Barbara Hendricks (Stephens, 20 novembre 1948) – soprano statunitense naturalizzata svedese
Barbara Hendricks (Clèves, 29 aprile 1952) – politica tedesca

Pagine correlate
Hendricks